Wirtschaftsweise steht für:
 Wirtschaftsform im Allgemeinen, siehe  Wirtschaft#Wirtschaftsformen 
 in der Landwirtschaft für die Art der Bebauung, siehe Bewirtschaftung
 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung („fünf Wirtschaftsweise“) der Bundesrepublik Deutschland